Christina Applegate
Kendall Applegate
Applegate (Califórnia)
Applegate (Michigan)

Desambiguação